Муги — топноим.

 Муги — посёлок в Японии.
 Муги — село в России.